Heavy metal, estilo de rock
 Heavy Metal (revista), quadrinhos de ficção científica
 Heavy Metal (filme), animação canadense de 1981
Heavy Metal 2000, animação canadense, sequência do filme de 1981
 Heavy Metal: F.A.K.K.², videogame

Desambiguação